Pando (departman), departman u Boliviji
 Pando (knez), knez Capuanske kneževine (9. stoljeće)
 Pando (narod)